Мисс Земля 2019 () — 19-й международный конкурс красоты Мисс Земля. Победительницей стала представительница Пуэрто-Рико — Неллис Пиментель.

Результаты 

Примечание: в топ-20 вошли две конкурсантки, выбранные зрителями и судьями для наград «Лучшее эко-видео» (‡) и «Лучшее эко-социальное медиа» (§)

Судьи 
Список судей:
 Д-р Джикён Канг — Президент и декан Азиатского института менеджмента, директор по маркетингу MVP
 Сесиль Гвидоте-Альварес — Основатель «Philippine Educational Theater Association»
 Лео Вальдес — Известный филиппинский актёр театра
 Лорейн Шук — Исполнительный вице-президент «Carousel Productions»
 Эрни Лопес — Эколог, туристический блогер, ведущий телевизионной программы «G Diaries» на телеканале ABS-CBN
 Лорифе Магадан-Отаза — Экологический активист, действующий мэр Лорето, Южный Агусан
 Шонтелль — певица, номинант на премию Грэмми

Участницы 
Список из 85 участниц:
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 95%;"
|-
! Страна/Регион !! Участницы !! Возраст !! Родной город/регион !! Группа
|-
|  || Флоренция Баррето Фесслер||18||Посадас || Огонь
|-
|  || Риппи Саргсян||25||Ереван || Огонь
|-
|  || Susana Downes||26||Сидней || Огонь
|-
|  || Сусана Даунс||26||Вена || Вода
|-
||| Алиса Маненок||24||Барановичи || Воздух
|-
|  || Каро ван Горп||19||Тюрнхаут || Воздух
|-
|  || Фернанда Вака Перейра||23||Литорал || Огонь
|-
|  || Джейла Корайлич||21||Зеница || Воздух
|-
|  || Катлего Сейширо||21|| Габороне || Воздух
|-
|  || Мария Габриэла Батистела||20||Ориньюс || Вода
|-
|  || Тунг Мала||21||Кандаль || Вода
|-
|  || Джессика Джумби||24||Яунде || Воздух
|-
|  || Маттеа Хендерсон|| 24 || Калгари || Огонь
|-
|  || Фернанда Мендес Тапиа||27||Лос-Вилос || Воздух
|-
|  || Вэньтянь Ху||24||Пекин || Вода
|-
|  || Йенни Каррильо||25||Сан-Мартин || Воздух
|-
|  || Линда Авила||23||Сан-Хосе || Воздух
|-
|  || Анастасия Лебедюк||26||Севастополь || Воздух
|-
|  || Нера Николич||23|| Загреб || Вода
|-
|  || Клара Ваврушкова||20||Костелец-над-Орлици || Воздух
|-
|  || Сара Лангтвед||24||Копенгаген || Огонь
|-
|  || Ясмин Евангелист||22||Санто-Доминго || Огонь
|-
|  || Антонелла Пас||18||Эсмеральдас || Вода
|-
|  || Стефани Уайетт||19||Пул || Воздух
|-
|  || Заира Бегг ||24||Сува || Воздух
|-
|  || Соната Террассье||21||Байонна || Воздух
|-
|  || Кристина Лосова||20||Гамбург || Огонь
|-
|  || Абена Аппиа||26||Аккра || Воздух
|-
| || Марика Мутуссами||21|| Morne-à-l'Eau || Вода
|-
|  || Сидни Шей Фолсом||19||Санта-Рита || Воздух
|-
|  || Мария Регина Барко||20|| Jutiapa || Вода
|-
|  || Файдеха Кинг||26|| Корривертон || Вода
|- 
|  || Витания Луиссен||24||Порт-о-Пренс || Воздух
|-
|  || Рита Веласкес || 23 || Йоро || Огонь
|-
|  || Тёнде Блага||23||Будапешт || Огонь
|-
|  || Теджасвини Маногна||23||Хайдарабад || Вода
|-
|  || Синтия Кусума Рани||21||Понтианак || Воздух
|-
|  || Рим Матар||20||Назарет || Вода
|-
|  || Летиция Перкоко||19||Ронкаделле || Вода
|-
|  || Юка Итоку||23||Оита || Воздух
|- 
|  || Алтынай Асенова||21||Алматы || Огонь
|-
|  || Сьюзан Кируи||23||Найроби || Вода
|-
| || Ву Хи Джун||25||Пусан || Огонь
|-
|  || Грузия Бема||24||Бонг || Вода
|-
|  || Каджел Каур||23||Перак || Огонь
|-
|  || Алексия Табоне||24||Таршин || Вода
|-
|  || Гьяниша Рама||22||Порт-Луи || Воздух
|-
| ' || Хилари Ислас||19||Компостела || Воздух
|-
|  || Аззая Цогт-Очир || 24 || Улан-Батор || Огонь
|-
|  || Николета Ракочевич||23||Тиват || Огонь
|-
|  || Май Тадар Ко||22|| Мандалай || Воздух
|-
|  || Рия Баснет||22||Катманду || Огонь
|-
|  || Никки Прейн|| 21 ||Дутинхем || Огонь
|-
|  || Ташан Капене||19|| Mount Maunganui || Вода
|- 
|  || Модупе Сьюзен Гарлэнд||21||Лагос || Огонь
|-
|  || Шеннон МакКаллах|| 22 || Белфаст || Вода
|-
|  || Лейша Делеон Герреро||19||Сайпан || Воздух
|-
|  || Марианна Фуэнтес||22||Панама || Вода
|-
|  || Полин Тибола||23||Арава || Вода
|-
|  || Джосиани Репосси||25|| Санта-Рита || Вода
|-
|  || Александра Касерес||24||Кахамарка || Воздух
|-
|  || Джанель Ти||27||Пасиг || Воздух
|-
| || Кристина Соколовская||22||Белосток || Огонь
|-
|  || Бруна Сильва||18||Брага || Воздух
|-
|  || Неллис Пиментель||21||Сан-Хуан || Вода
|-
|  || Анаис Пайет||21|| Sainte-Marie || Вода
|-
|  || Анна Бакшеева||18||Чита || Огонь
|-
|  || Полет Ндекве||19||Кигали || Вода
|-
|  || Любица Райкович||25||Нови-Сад || Вода
|-
|  || Нджайнату Сесай||22|| Tokeh || Огонь
|-
|  || Герлин Чеа||24||Сингапур || Огонь
|-
|  || Станислава Лучкова||26||Кошице || Вода
|-
|  || Чарни Боно||23||Веленье || Вода
|-
|  || Назия Уэйди||22||Lenasia || Огонь
|-
|  || Асара Буллен Панчол||22||Джуба || Огонь
|- 
|  || Соня Эрнандес Ромео||22||Авила || Огонь
|-
|  || Тияпар Сритширисаварна||27||Бангкок || Огонь
|- 
|  || Титания Матекуолава||24|| Panmure || Вода
|-
|  || Диана Шабас||20||Нововолынск || Вода
|-
|  || Эмани Дэвис||25||Гриффин || Вода
|-
| || Талиша Уайт||24||Рекс || Огонь
|-
|  || Мишель Кастелланос||24||Валенсия || Огонь
|-
|  || Хоанг Тхи Хань||27||Винь || Вода
|-
|  || Венера Мария Влахакис||20||Лусака || Воздух
|-
||| Моналиса Чиредзеро||20||Хараре || Огонь
|}

 Примечание 
 Дебютировали 
  Вернулись 

Последний раз участвовали 2013 году:
 Последний раз участвовали 2014 году:
  Последний раз участвовали 2015 году:
 Последний раз участвовали 2016 году:
 Последний раз участвовали 2017 году:
    Замены 
  – Паола Торрес.

 Отказались '''

См. также 
 Мисс интернешнл 2019
 Мисс мира 2019
 Мисс Вселенная 2019

Примечания 
82. Miss Earth Mongolia 2019

Ссылки 
 

2019 год на Филиппинах
Мисс Земля
События 26 октября
Октябрь 2019 года